El Sitio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Sitio, Delstaten Mexiko, ort, 
 El Sitio, Jalisco, ort, Lagos de Moreno, 
 El Sitio, Oaxaca, ort, 
 El Sitio, Tabasco, ort, Jonuta, 

Robotskapade Mexikoförgreningar